Molekulska formula -{C19H20N2O2}- se može odnositi na:
 Fenilbutazon
 GTS-21